Westerburen (Schiermonnikoog), verdwenen dorp op Schiermonnikoog
 Westerburen (Noardeast-Fryslân), een buurtschap in Noardeast-Fryslân
 Westerburen (Midsland), een straat in Midsland op Terschelling